Иван Коваль:
 Коваль, Иван Андреевич (1914—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Коваль, Иван Григорьевич (1913—1970) — советский государственный и политический деятель, 2-й секретарь ЦК КП Таджикистана.
 Коваль, Иван Иванович (1910—1996) — Герой Советского Союза.
 Коваль, Иван Кириллович (1929—2020) — советский и украинский астроном, доктор физико-математических наук.
 Коваль, Иван Лукич (1886—1958) — украинский советский деятель, передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета УССР 2—4 созывов.
 Коваль, Иван Нестерович (1920—1980) — Герой Советского Союза.